Ryszard Sroka (1950–2022) – polski muzyk, perkusista
 Ryszard Sroka – polski inżynier, dr hab.